El Wurstebrei (denominado en alemán también como Stippgrütze o Pfannengrütze) se trata de un embutido tradicional de cocina de Westfalia (En concreto del Distrito de Lippe) elaborado sólo con carne de cerdo. Se trata de un embutido con fuerte contenido graso que se suele servir generalmente en invierno. Su origen se remonta a los tiempos de matanza en el norte de Alemania. Hoy en día puede encontrarse como acompañante de algunos platos en el norte de Renania del Norte-Westfalia y en localidades de Baja Sajonia.

Características 
El wurstebrei se elabora con diferentes partes magras del cerdo que se pican hasta lograr una masa consistente a la que se le añade sal común y granos de centeno. La masa se pone a cocer y tras ello se embute a presión en tripas de cerdo, hoy en día las versiones más modernas emplean tripas de plástico. Suele comercializarse en forma de cilindro de unos 10 centímetros de diámetro. La palabra wurstebrei significa en alemán algo así  como puré de embutido debido en parte a la textura en forma de puré que adquiere en cuando se prepara. Tiene un alto contenido calórico, unos 100 g de este embutido aportan 342 kcal / 1431 kJ, una ración puede llevar 200 gramos fácilmente.

Servir 
Se suele preparar de forma muy sencilla, se cortan en rodajas de uno a dos centímetros de espesor y se ponen en una sartén a freír (sin ninguna grasa) y se van calentando hasta que adquieren una textura pastosa. Se suelen servir acompañando patatas cocidas o incluso otros platos de carne. En algunos platos de la cocina de Westfalia participa en forma de sopa o en la denominada Westfälischer Wurstebrei que se sirve con nata. Se puede encontrar en el Moppelkotze que es un guiso con manzanas y cebollas.

Véase también 
  - Gastronomía de Westfalia

 Stippgruetze - original german website about the famous german dish "Wurstebrei"

Enlaces externos 
 Wurstebrei - Fotos de Wurstebrei con algunas recetas (Alemán)

Gastronomía de Westfalia